Іванівська селищна рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Іванівська селищна рада — Одеська область, Іванівський район
 Іванівська селищна рада — Херсонська область, Іванівський район